A 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokság egyenes kieséses szakaszának a mérkőzéseit 2008. június 19-e és 29-e között rendezték. A mérkőzéseket két stadionban játszották, az egyik a berni St. Jakob-Parkban, míg a másik a bécsi Ernst Happel Stadionban.

Összefoglaló
A negyeddöntők első mérkőzésen az A csoport győztese játszott a B csoport második helyezettjével, tehát Portugália mérkőzött meg Németországgal az elődöntőbe kerülésért. A német válogatottat a segédedző Hans-Dieter Flick irányította, mert a vezetőedzőt Joachim Löwöt egy mérkőzésre felfüggesztették. A németek szerezték meg a vezetést az első félidő 22. percében Bastian Schweinsteiger góljával, négy perccel később Miroslav Klose kettőzte meg az előnyüket. A félidő előtt egy gólra zárkóztak fel a portugálok, de egy óra elteltével ismét két gól volt Németország előnye. Három perccel a mérkőzés vége előtt Hélder Postiga is betalált, de nem nem tudták kiharcolni a hosszabbítást, így 3–2-re kikaptak, Németország továbbjutott, a '96-os Európa-bajnokság óta először.

A második negyeddöntő mérkőzés Horvátország és Törökország között zajlott le. A rendes játékidőben nem szereztek gólt, azonban a 119. percben Ivan Klasnić megszerezte a már szinte biztos továbbjutást érő gólt, a visszafutó kapus mellett. Mindazonáltal Roberto Rosetti játékvezető a nagy ünneplés miatt, mert a horvát edzői stáb berohant a pályára, hosszabbított egy percet. A törökök a saját térfelükről kaptak szabadrúgást, ezt a kapus Rüştü ívelte előre, a horvát tizenhatoson belül Semih Şentürk lőtte kapura és a kapu sarkában landolt a lövése a 122. percben, ezek után jöhettek büntetők. A horvátok három lövést kihagytak, míg a törökök ugyanennyit lőttek be, ezzel 3–1-re nyerték a tizenegyes párbajt. Törökország jutott az elődöntőbe.

A C csoport nyertese Hollandia, a D csoport másodikával Oroszországgal játszott. A Hollandia a játékosok fekete karszalaggal a kezükön játszottak Khalid Boulahrouz halva született lánya iránti tiszteletből. Oroszország majdnem egy óra játék után szerzett vezetést Pavljucsenko góljával, majd a lefújás előtti percekben Ruud van Nistelrooy egalizált. A 90. percben Lubos Michel játékvezető tévesen kiállította Gyenyisz Kologyint, de aztán visszavonta a pirosat. A hosszabbításban végül Torbinszkij és Arsavin góljával az Oroszok jutottak tovább 3–1-gyel.

Az utolsó negyeddöntő mérkőzésen Spanyolország mérkőzött meg Olaszországgal. A rendes játékidőben nem lőttek gólt a játékosok, amint a hosszabbításban sem. Jöhetett a tizenegyespárbaj. Spanyolország négy büntetőt értékesített, míg Olaszország csak kettőt. A spanyolok jutottak az elődöntőbe, a '84-es Európa-bajnokság óta először.

Ágrajz

Negyeddöntők

Portugália – Németország

Horvátország – Törökország

Hollandia – Oroszország

Spanyolország – Olaszország

Elődöntők

Az első elődöntőn Németország játszott Törökországgal. Az első gólt Törökország szerezte, a kapufáról visszapattanó labdát, Uğur Boral lőtte a kapuba a 22. percben. Németország négy perccel később Schweinsteiger góljával egalizált. A 79. percben Miroslav Klose fejjel juttatta előnyhöz a németeket. A törökök hét perccel később egyenlítettek, Semih pöckölte el a labdát Lehmann mellett. A mérkőzés már a hosszabbítás felé tartott, amikor Philipp Lahm 90. percben szerzett góljával Németország bejutott a döntőbe hatodik alkalommal. Az esős-szeles nyári időjárás következtében a televízión követőknek ritka bosszúságban volt része: a bécsi televíziós központot elérő vihar miatt a közvetítés háromszor is percekre megszakadt.

A második elődöntőn Spanyolország csapott össze Oroszországgal, előbbi 1984 óta, míg utóbbi 1988 óta, (akkor még Szovjetunió) először jutott az elődöntőbe. Az első félidőben nem rúgtak gólt a csapatok, azonban a második félidő ötödik percében Xavi szerzett vezetést a spanyoloknak. A 69. percben Fernando Torrest Dani Güiza váltotta és négy perccel később megduplázta hazája előnyét. A végeredményt David Silva állította be a 82. percben. Spanyolország jutott be a döntőbe, története során harmadjára.

Németország – Törökország

Oroszország – Spanyolország

Döntő

A döntő mérkőzést Németország és Spanyolország játszotta 2008 június 29-én Ausztriában a bécsi Ernst Happel Stadionban. A spanyolok nyertek Fernando Torres góljával 1–0-ra. A spanyolok az 1964-es Európa-bajnokság óta először diadalmaskodtak.

Németország – Spanyolország

D-Egyeneskieses